Montalbano (Fasano), een plaats in de Italiaanse gemeente Fasano
 Montalbano (Ferrara), een plaats in de Italiaanse gemeente Ferrara
 Montalbano (televisieserie), een Italiaanse detective-televisieserie